Als Landeskoordinaten werden in der Geodäsie die Koordinaten in einem landesweiten Koordinatensystem bezeichnet.

Innerhalb der Geodäsie, der Wissenschaft zur Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche, erarbeitet die Landersvermessung ein räumliches Bezugssystem, das für alle Punkte die Lage und Höhe eindeutig bestimmt. Geeignet sind kartesische Koordinatensysteme, die kleinere Gebiete metrisch abbilden. 

Beispiele für Landeskoordinaten sind
 die Gauß-Krüger-Koordinaten,
 die UTM-Koordinaten und
 die Schweizer Landeskoordinaten.

Das erste System wurde von Carl Friedrich Gauß entwickelt und von Louis Krüger 1923 veröffentlicht. Das zweite, Universal Transverse Mercator (UTM) ist ein globales Koordinatensystem, das die Erdoberfläche in begrenzten Bereichen mit der jeweils günstigsten Mercator-Projektion verebnet. Aufgrund der kleinen Fläche genügt für die Schweizer Landeskoordinaten eine einzige Kartenprojektion aus dem Bessel-Ellipsoid.

Mathematische Geographie